Александр Карпинский:
 Карпинский, Александр Александрович (1909—1996) — украинский тренер по греко-римской борьбе, Заслуженный тренер Украинской ССР.
 Карпинский, Александр Львович (1836—1887) — русский зоолог, преподаватель в институте сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии.
 Карпинский, Александр Михайлович (1789—1857) — русский горный инженер, исполнял обязанности губернатора Иркутска.
 Карпинский, Александр Михайлович (1869—1929) — украинский посол в Польше.
 Карпинский, Александр Петрович (1847—1936) — русский геолог, первый выборный президент Российской академии наук и первый президент Академии наук СССР.